24-те часа на Льо Ман () е състезание за спортни автомобили и прототипи. Провежда се по трасе, включващо специални участъци и нормална шосейна мрежа в района на град Льо Ман, Франция.

Състезанието се организира от „Automobile Club de L'Ouest“.

Провежда се ежегодно от 1923 година, като състезание не е имало само през 1936 г. и по време на немската окупация и следвоенните години 1940 – 1948 г.

Традиционно старта се дава в събота в 15.00 часа местно време и състезанието продължава 24 часа. В последните 13 години 11 пъти състезанието печели Ауди, като през 2006 година за първи път побеждава болид с дизелов двигател – Ауди R10 TDI, а през 2012 записва първата победа на хибриден автомобил – Ауди R18 e-tron quattro.

През 2009 година за първи път в това състезание участва българския пилот Пламен Кралев. Кралев се състезава в клас GT2, като кара за екипа на Endurance Asia Team, чиято база е в Хонг Конг. Кралев, който дотогава е управлявал само състезателен автомобил Ферари, се състезава зад волана на Порше 997 GT3 RSR като негови съотборници бяха французина Филип Есно и китайския пилот Даръл О'Йънг.

Най-голямата трагедия в състезанието и в моторните спортове като цяло се случва на 11 юни 1955 година, когато френският пилот Пиер Левег удря отзад друг болид на старт-финалната права и излита в публиката, загивайки и убивайки 83 зрители.

На 22 юни 2013, по време на третата обиколка от състезанието, датският пилот Алън Симонсен катастрофира тежко. На пистата излиза кола на сигурността, като малко след катастрофата се появява информация за това, че Алън Симонсен е добре, в съзнание е и е без опасност за живота. Закаран е в болницата в Льо Ман, за да му бъде направен преглед. Около 18:00 местно време, той умира вследствие на раните си. Все още не е ясно защо се бе появила информация от достоверни източници, за това че той е без опасност за живота. За състезанието през 2014 на мястото на катастрофата са поставени допълнителни мантинели, тъй като на този завой много често пилоти допускат грешки.

Победители

Победи по състезатели

Победи по конструктори

Победи по нации

Вижте също 
 24-те часа на Льо Ман
 Миниатури на болидите шампиони на скала 1/43

Източници 

 
Автомобилни състезания